Zhang Lei (1981-), coureur cycliste chinois
  (1979-), escrimeuse chinoise
  (1985-), footballeur chinois
  (1985-), joueuse de volley-ball chinoise
  (1988-), joueuse de water-polo chinoise
 Zhang Lei, tireur chinois